Mezzo kan syfta på:
 Mezzo (musikterm) – en musikterm
 Mezzo (musikkanal) – en franskspråkig satellit-TV kanal specialiserad på konst/klassisk musik, opera, balett, folkmusik, jazz och världsmusik
 Mezzo (skrivbordsmiljö) – en skrivbordsmiljö för huvudsakligen Symphony OS men fungerar i nästan alla linuxdistributioner